Contino ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Contino (* 1954), US-amerikanische Cellistin
 Dick Contino (1930–2017), US-amerikanischer Akkordeonist und Sänger 
 Fiora Contino (1925–2017), US-amerikanische Operdirigentin